
Molekulska formula -{C6H6S}- se može odnositi na:
 Tiepin
 Tiofenol